SIP son las siglas de:
 Sociedad Interamericana de Psicología
 Session Initiation Protocol
 Sociedad Interamericana de Prensa
 System in package
 Sociedad de Instrucción Primaria de Chile.
 Souvenirs Inside Posters
 Aeropuerto Internacional de Simferopol (Ucrania), en su código IATA.
 Sistema institucional de protección en España.
 Servicios Informáticos Profesionales en Ecuador.
 Sistema de información perinatal
 SIP (del inglés Submission Information Packages, ‘Paquetes de Información de Ingreso’), en el modelo de referencia Open Archival Information System.

SIP arquitectura de sistemas:
 Instrucción inversa a la instrucción NOP(hace todo)